Oregon Trail Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oregon Trail Historic District (Idaho), ID-Nr. 73000688
 Oregon Trail Historic District (Oregon), ID-Nr. 75001589